Anastasija Pavljučenkova era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta in finale da Svetlana Kuznecova con il punteggio di 6-2, 6-1.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Agnieszka Radwańska (ritirata)
  Lucie Šafářová (secondo turno)
  Flavia Pennetta (quarti di finale, ritirata)
  Angelique Kerber (ritirata)
  Carla Suárez Navarro (quarti di finale)

 Karolína Plíšková (secondo turno)
 Irina-Camelia Begu (secondo turno)
 Anna Karolína Schmiedlová (secondo turno)
 Kristina Mladenovic (secondo turno)

Wildcard 

  Flavia Pennetta (quarti di finale, ritirata)
  Karolína Plíšková (secondo turno)

 Agnieszka Radwańska (ritirata)
 Elena Vesnina (primo turno)

Qualificate 

  Dar'ja Kasatkina (semifinale)
  Klára Koukalová (secondo turno)

 Aljaksandra Sasnovič (primo turno)
 Anastasija Sevastova (quarti di finale)

Lucky loser 

  Paula Kania (primo turno)

 Ana Bogdan (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2015
WTA Tour 2015